— один из шести главных женских профессиональных титулов («корон») сёги в Японии. Учреждён в 1990 году.

Основной турнир каждого сезона проходит весной. Участвуют в нём только профессионалки. На финальном этапе 12 прошедших отбор сёгисток разбиваются поровну на красную и белую группы, в каждой из которых играется круговой турнир. Победительницы групп играют между собой партию за звание претендентки. Эта система копирует систему мужского титула Ои.

Финальный титульный матч (до трёх побед одной из сторон) проводится в мае (иногда, апреле)—июне. Каждой из сторон на партию даётся по 2 часа основного времени и 1 минута бёёми.

Обладательница титула допускается к участию в отборочном турнире мужского ои. Ни одна сёгистка никогда в истории мужских титулов не завоёвывала, но в 2013 году Томоми Кай начала своё выступление в мужском ои с двух побед, причём во втором туре разбила бывшего трёхкратного ои Коити Фукауру 9 дана.

Королева ои 
Пожизненный титул королева ои присваивается за завоевание 5 титулов дзёрю-ои в сумме. Обладательницы этого титула:

 1-я королева ои — Итиё Симидзу (с 1998 года).
 2-я королева ои — Сатоми Кана (с 2019 года).

Титульные матчи

Ссылки 
 Официальный сайт турнира  
 Страница турнира на сайте NSR  
 Страничка турнира (LPSA)

Примечания 

Титулы сёги